Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 31 января (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 8 мая (2-й тур президентских выборов) 1988 года. В результате на президентских выборах победу одержал Леон Фебрес-Кордеро Рибаденейра от Демократических левых, получивший 54 % голосов. На парламентских выборах вновь победили Демократические левые, получившие 31 из 72 мест и сохранившие самую крупную фракцию парламента.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1988 год в Эквадоре
Январь 1988 года
Май 1988 года